Storå kan syfta på:
Storå, Lindesbergs kommun – en tätort i Lindesbergs kommun
Storå, Finland – en kommun  i landskapet Södra Österbotten i Finland
 Storå – en å i Storå kommun i Finland, se Lappfjärds å
Storå (Jylland) – en å i Region Mittjylland, Danmark, som mynnar i Nordsjön
Storå, Middelfart – en å i Middelfart kommun, Region Syddanmark, Danmark

Se även
Storån
 Stórá – ett antal vattendrag på Färöarna